María Luisa de Borbón y Wettin (Portici, 24 de noviembre de 1745-Viena, 15 de mayo de 1792) fue una infanta española y la penúltima emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico como cónyuge de Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico, siendo por lo tanto madre del emperador Francisco II y I.

Primeros años 
Nació en la localidad de Portici, en la región de Campania, como princesa de Nápoles y Sicilia, hija de los reyes de Nápoles y Sicilia, Carlos III y María Amalia de Sajonia. En 1759, tras la muerte del medio hermano de su padre, el rey FernandoVI de España, Carlos se convirtió en rey de España como CarlosIII, y María Luisa viajó con su familia a la península.

Gran duquesa de Toscana 
El 16 de febrero de 1764, ella contrajo matrimonio por poderes en Madrid con el archiduque Pedro Leopoldo de Habsburgo-Lorena (hijo de la emperatriz María Teresa I de Austria y del emperador FranciscoI), quien más tarde se convertiría en Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico. Al año siguiente, el 5 de agosto, en Innsbruck, volvieron a contraer matrimonio, ahora en persona.

Emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico 
En 1790, tras la muerte sin descendencia del hermano de Leopoldo, JoséII, el marido de María Luisa heredó los títulos de los Habsburgo, y se convirtió en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Tomando el nombre de Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico, el nuevo emperador se trasladó con su familia a Viena, donde María Luisa asumió el papel de consorte imperial. Leopoldo murió apenas dos años más tarde, el 1 de marzo de 1792. María Luisa siguió a su marido a la tumba en menos de tres meses, y no viviría lo suficiente para ver a su hijo mayor, Francisco, como el último emperador del Sacro Imperio.

Descendencia 
De su matrimonio con Leopoldo tuvo 16 hijos, de los que 14 sobrevivieron la infancia:

 María Teresa (1767-1827), casada con Antonio I de Sajonia, rey de Sajonia (1755-1836); con descendencia.
 FranciscoII (1768-1835), último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y primer emperador de Austria. Casado en primeras nupcias con Isabel Guillermina de Wurtemberg (1767-1790); casado en segundas nupcias con María Teresa de Borbón Dos Sicilias (1772-1807); casado en terceras nupcias con María Luisa de Austria-Este (1787-1816); casado en cuartas nupcias con Carolina Augusta de Baviera (1792-1873). Con descendencia de sus dos primeros matrimonios.
 Fernando III (1769-1824), gran duque de Toscana. Casado en primeras nupcias con Luisa de Borbón-Dos Sicilias (1773-1802); con descendencia. Casado en segundas nupcias con María Fernanda de Sajonia (1796-1865); sin descendencia.
 María Ana (1770-1809), abadesa del Convento teresiano de Praga. Soltera y sin descendencia.
 Carlos (1771-1847), duque de Teschen, vencedor de la batalla de Aspern-Essling. Casado con Enriqueta de Nassau-Weilburg (1797-1829); con descendencia. Fue abuelo de la reina regente de España, María Cristina de Habsburgo-Lorena (1858-1929). 
 Alejandro Leopoldo (1772-1795), nádor de Hungría. Murió soltero y sin descendencia.
 Alberto (1773-1774).
 Maximiliano (1774-1778).
 José (1776-1847), casado en primeras nupcias con la gran duquesa Alejandra Pávlovna de Rusia (1783-1801), muerta en el parto, junto con su hija; casado en segundas nupcias con Herminia de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym (1797-1817), con descendencia; casado en terceras nupcias con María Dorotea de Wurtemberg (1797-1855), con descendencia.
 María Clementina (1777-1801), contrajo matrimonio con su primo FranciscoI, rey de las Dos Sicilias (1777-1830); con descendencia.
 Antonio Víctor (1779-1835), brevemente arzobispo-elector de Colonia y después gran maestre de la Orden Teutónica. Soltero y sin descendencia.
 María Amalia (1780-1798), soltera y sin descendencia.
 Juan (1782-1859), príncipe de Estiria. Casado morganáticamente con Ana Plöchl (1804-1885), creada condesa de Merau; con descendencia.
 Raniero (1783-1853), casado con María Isabel de Saboya (1800-1856); con descendencia.
 Luis (1784-1864), soltero y sin descendencia.
 Rodolfo (1788-1831), cardenal-arzobispo de Olmoutz, protector de Schüler y Beethoven.

Distinciones honoríficas 
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada (Archiducado de Austria, ¿?-1780).
 Soberana gran maestre de la Orden de la Cruz Estrellada (Archiducado de Austria, 1780-1792).
 Soberana gran maestre de la Orden del Amor al Prójimo (Archiducado de Austria).
 Soberana gran maestre de la Orden de los Virtuosos (Archiducado de Austria).
 Protectora de la Orden de Isabel Teresa (Archiducado de Austria).

Ancestros

Enlaces externos 

Maria Luisa
Maria Luisa
Maria Luisa de Borbon
Maria Luisa
Reinas consortes de Hungría del siglo XVIII
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Grandes maestras de la Orden de la Cruz Estrellada
Infantes de España (Casa de Borbón)
Infantes de España del siglo XVIII
Nacidos en Portici
Fallecidos en Viena